Аспермонт () — город в США, расположенный в южной части штата Техас, административный центр округа Стонуолл. По данным переписи за 2010 год число жителей составляло 919 человек, по оценке Бюро переписи США в 2018 году в городе проживало 908 человек.

История 

Аспермонт был заложен в 1889 году, его название на латинском означает «Неровная гора» (). В том же году было открыто почтовое отделение. Сначала поселенцы называли место Санфлауэр-Флат. В 1898 году город стал административным центром вместо Рейнера. Жители Рейнера опротестовали выбор столицы и до тех пор, пока решение не было утверждено, здание окружного суда в Аспермонте не было построено.

В 1909 году город получил устав, началось формирование органов местного управления. В том же году местные бизнесмены построили на свои деньги участок железной дороги Stamford and Northwestern Railway до Аспермонта и сдали его в аренду железнодорожной компании Wichita Valley Railway Company. В 1914 году началось строительство водохранилища и водопроводных сооружений.

География 
Аспермонт находится в центральной части округа, его координаты: .

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет около 5,4 км2, практически полностью занятых сушей.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Аспермонте преобладает семиаридный климат умеренных широт (BSk).

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 919 человек, было 389 домохозяйств и 247 семей. Расовый состав города: 86,1 % — белые, 3,2 % — афроамериканцы, 0,5 % — коренные жители США, 0,5 % — азиаты, 0,0 % (0 человек) — жители Гавайев или Океании, 7,7 % — другие расы, 2 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 17,3 %.

Из 389 домохозяйств, в 31,1 % живут дети младше 18 лет. 47,6 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (18,8 % с детьми младше 18 лет), в 13,6 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 2,3 % домохозяйств мужчины проживали без жён, 36,5 % домохозяйств не являлись семьями. В 34,7 % домохозяйств проживал только один человек, 18,5 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 2,29. Средний размер семьи — 2,94 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 27,1 % — жители младше 20 лет, 20,2 % находятся в возрасте от 20 до 39, 30,4 % — от 40 до 64, 22,3 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 43,2 года.

Согласно данным пятилетнего опроса 2018 года, средний доход домохозяйства в Аспермонте составляет 35 000 долларов США в год, средний доход семьи — 71 667 долларов. Доход на душу населения в городе составляет 26 140 долларов. Около 13,3 % семей и 19,9 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 24,9 % в возрасте до 18 лет и 9,3 % в возрасте 65 и старше.

Местное управление 

Управление городом осуществляется мэром и городским советом, состоящим из пяти человек..

Другими важными должностями, на которые происходит наём сотрудников являются:
 Городской секретарь
 Городской администратор
 Городской прокурор
 Шеф пожарной охраны

Инфраструктура и транспорт 

Основными автомагистралями, проходящими через Аспермонт, являются:
  автомагистраль 83 США идёт на север к Гатри и на юг к Ансону
  автомагистраль 281 США идёт на восток к Хаскеллу и на запад к городу Джейтон
 
В городе располагается аэропорт округа Стонуолл. Аэропорт располагает одной взлётно-посадочной полосой длиной 1219 метров. Ближайшим аэропортом, выполняющим коммерческие рейсы, является региональный аэропорт Абилин. Аэропорт находится примерно в 105 километрах к юго-востоку от Аспермонта.

Образование 
Город обслуживается независимым школьным округом Аспермонт.

Отдых и развлечения 
Главным ежегодным мероприятием в городе является родео.

Примечания

Ссылки 
* 
 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Стонуолл (округ)